Куранов — русская фамилия; женская форма Куранова.

Известные носители 
 Куранов, Григорий Владимирович (род. 1959) — российский политический и государственный деятель.
 Куранов, Дилмурат Хайдаралиевич (род. 1960) — узбекский литературовед.
 Куранов, Юрий Николаевич (1931—2001) — русский советский писатель, автор лирических миниатюр.

См. также 
 Куранова, Елизавета Викторовна (1877—1937) — святая Русской православной церкви.